Loi fédérale est la désignation dans plusieurs pays de textes législatifs adoptés par l’État fédéral.
 Loi fédérale (Allemagne)
 Loi fédérale (Autriche)
 Loi fédérale (Russie)
 Loi fédérale (Suisse)

L’expression est parfois employée pour des normes ne portant pas juridiquement ce nom, comme :
 loi (Belgique) ;
 loi du Parlement (Canada) ;
 loi du Congrès, pour les États-Unis.